Heguy ist der Familienname folgender Personen:

 Bautista Heguy (* 1970), argentinischer Polospieler
 Juan Heguy, uruguayischer Fußballspieler